Marion Municipal Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Marion Municipal Airport (Indiana)
 Marion Municipal Airport (Kansas)
 Marion Municipal Airport (Ohio)